Le polonium (Po, numéro atomique 84) possède 33 isotopes, tous radioactifs avec une masse atomique variant entre 188 et 220 u. Le polonium 210 (210Po) avec une demi-vie de 138,376 jours est l'isotope naturel ayant la période radioactive la plus longue. Le polonium 209 (209Po) avec une demi-vie de 103 ans est l'isotope avec la période la plus longue, mais il n'est pas présent à l'état naturel.

En raison de la présence de polonium dans toutes les chaînes de désintégration majeures (séries du radium, du thorium et de l'actinium), plusieurs isotopes du polonium ont reçu des appellations historiques, aujourd'hui tombées en désuétude.

Isotopes notables

Polonium naturel 
Tous les isotopes du polonium ont une demi-vie trop courte pour que cet élément soit réellement quantifiable sur Terre, cependant plusieurs isotopes sont présents à l'état de trace car faisant partie des grandes chaînes de désintégration : il s'agit des isotopes 210Po (le plus abondant et le seul isolable), 211Po, 212Po, 214Po, 215Po, 216Po et 218Po. Seul 210Po présente une demi-vie supérieure à 4 minutes.

Ce sont tous des émetteurs alpha presque purs ; leurs émissions gamma sont négligeables (environ 0,5 % d'intensité pour les deux raies gamma les plus intenses du 211Po, moins de 0,1 % pour les autres raies et les autres isotopes)

Polonium 210 

Le polonium 210 (210Po) est l'isotope du polonium dont le noyau est constitué de 84 protons et 126 neutrons. Il se désintègre par désintégration α en plomb 206 avec une demi-vie de 138,376 jours. En raison de sa présence dans la chaîne de désintégration du radium 226, il était historiquement appelé radium F.

Polonium 211 
Le polonium 211 fait partie de la chaîne de désintégration de l'uranium 235. Il était historiquement appelé actinium C.

Polonium 212 
Le polonium 212 fait partie de la chaîne de désintégration du thorium 232. Il était historiquement appelé thorium C.

Polonium 214 
Le polonium 214 fait partie de la chaîne de désintégration du radium 226. Il était historiquement appelé radium C.

Polonium 215 
Le polonium 215 fait partie de la chaîne de désintégration de l'uranium 235. Il était historiquement appelé actinium A.

Polonium 216 
Le polonium 216 fait partie de la chaîne de désintégration du thorium 232. Il était historiquement appelé thorium A.

Polonium 218 
Le polonium 218 fait partie de la chaîne de désintégration du radium 226. Il était historiquement appelé radium A.

Table des isotopes

Remarques 
 Les valeurs marquées # ne sont pas purement dérivées des données expérimentales, mais aussi au moins en partie à partir des tendances systématiques. Les spins avec des arguments d'affectation faibles sont entre parenthèses.
 Les incertitudes sont données de façon concise entre parenthèses après la décimale correspondante. Les valeurs d'incertitude dénotent un écart-type, à l'exception de la composition isotopique et de la masse atomique standard de l'IUPAC qui utilisent les incertitudes élargies.
 Les exposants m (ou m2, etc.) réfèrent à un isomère d'un isotope particulier.

Notes et références 

 Masse des isotopes depuis :

 Compositions isotopiques et masses atomiques standards :

 Demi-vies, spins et données sur les isomères sélectionnés depuis les sources suivantes : 

Polonium
Polonium